

Biografia
Anche il fratello Alexandre, classe 2000, gioca a calcio, nelle giovanili dello .

Carriera

Club

Inizi e Metz
Nato a Lussemburgo, capitale dell'omonimo stato, inizia a giocare a calcio nelle giovanili dello , rimanendovi fino al 2011, quando, a 15 anni non ancora compiuti, si trasferisce in Francia, al . Dopo due stagioni tra Under-17 e Under-19 nel 2014 gioca per la prima volta con la squadra B, militante nello Championnat de France amateur 2, quinto livello del calcio francese, esordendo l'11 gennaio, quando entra al 90' nella vittoria per 1-0 sul campo del  2 in campionato. Alla prima stagione vince il girone C del CFA 2 e viene promosso nel CFA, retrocedendo però subito. In tre stagioni gioca in totale di 23 partite.

Fola Esch
Nell'estate 2016 ritorna in Lussemburgo, firmando con il . Fa il suo esordio il 30 giugno, subentrando al 69' nella sconfitta per 3-1 in Scozia contro l' nel 1º turno di qualificazioni all'Europa League. Il 19 febbraio 2017 segna il suo primo gol in carriera, quello del 2-0 al 29' nella vittoria interna per 3-1 sul  in campionato.

Nazionale
Inizia a giocare nelle Nazionali giovanili lussemburghesi a 15 anni, nel 2011, con l'Under-17, disputando 9 gare fino al 2012, di cui 6 nelle qualificazioni agli Europei di categoria 2012 e 2013 e segnando 3 gol. Tra 2013 e 2014 gioca 6 volte con l'Under-19, 5 delle quali nelle qualificazioni agli Europei 2014 e 2015. Nel 2015 passa in Under-21, esordendo in amichevole il 29 marzo contro la Finlandia e in gara ufficiale il 4 settembre, quando perde per 3-1 in casa ad Esch-sur-Alzette contro il Galles nelle qualificazioni all'Europeo 2017, disputando tutti i 90 minuti. Il 29 marzo 2016 debutta in Nazionale maggiore, in un'amichevole in casa a Lussemburgo contro l'Albania, persa per 2-0, entrando all' 86'.

Statistiche

Presenze nei club
Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2017.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Palmarès

Club
Championnat de France amateur 2: 1
: 2013-2014 (Gruppo C)

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale lussemburghese